Pořádek může být:
 veřejný pořádek
 ústavní pořádek 
 Ústavní pořádek České republiky

televizní seriály
 Zákon a pořádek – americký právnický a kriminální televizní seriál
 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti – americký právnický a kriminální televizní seriál
 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly – americký právnický a kriminální televizní seriál

Související rozcestníky 
 řád